Meckfeld (Bad Berka) - dorp in Thüringen, Duitsland
 Meckfeld (Blankenhain) - dorp in Thüringen, Duitsland